I surrender (Rainbow) (1981), een lied van Rainbow
 I surrender (Samantha Fox) (1987), een lied van Samantha Fox
 I surrender (Saybia) (2004), een lied van Saybia
 I surrender (Michelle Wright) (2000), een lied van Michelle Wright
 I surrender (David Sylvian) (1999), een lied van David Sylvian
 I surrender (Celine Dion) (2002), een lied van Celine Dion
 I surrender (Clea) (2006), een lied van Clea